Cette page recense les usages de l'expression Le Temps des cerises.

Chanson 
 Le Temps des cerises, chanson dont les paroles furent écrites en 1866 par Jean Baptiste Clément et la musique composée par Antoine Renard en 1868.

Cinéma 
 Le Temps des cerises , film de René Le Somptier (1914) ;
 Le Temps des cerises, film américain d'Edward Sedgwick (1927) ;
 Le Temps des cerises, film de Jean-Paul Le Chanois (1938) ;
 Le Temps des cerises, film de Jean Negulesco (1951) ; 
 Le Temps des cerises, téléfilm de Jean-Paul Roux (1967) ; 
 Le Temps des cerises, court métrage de Jean-Julien Chervier (2005).

Théâtre 
 Le Temps des cerises, comédie en trois actes de Yoris d'Hansewick et Pierre de Wattyne (1919) ;
 Le Temps des cerises, pièce de théâtre de Jean-Louis Roncoroni (1962) ;
 En plein cœur I. Le Temps des cerises (1870-1871), pièce de théâtre de Jacques Destoop, Simon Eine et Alain Pralon ;
 Le Temps des cerises, pièce de théâtre de Niels Arestrup (2008).

Littérature 
 Le Temps des cerises, roman de Montserrat Roig (1977) ;
 Le Temps des cerises, roman de la série Les Aventures de Boro, reporter photographe (1991).

Divers 
 Le Temps des cerises, festival belge organisé à l'abbaye de Floreffe, de 1975 à 1977 et en 1979 ;
 Le Temps des cerises, maison d'édition française créée en 1993 ;
 Le Temps des cerises, marque de vêtements française créée en 1998.

Homonymie de titre